Nowy Młyn kan verwijzen naar een van de volgende Poolse plaatsen:

Nowy Młyn (powiat Chodzież) - Groot-Polen
Nowy Młyn (powiat Międzychód) - Groot-Polen
Nowy Młyn (powiat Oborniki) - Groot-Polen
Nowy Młyn (Koejavië-Pommeren)
Nowy Młyn (Lubusz)
Nowy Młyn (powiat Strzelce-Drezdenko) - Lubusz
Nowy Młyn (Opole)
Nowy Młyn (Pommeren)
Nowy Młyn (powiat Kętrzyn) - Ermland-Mazurië
Nowy Młyn (powiat Olecko) - Ermland-Mazurië
Nowy Młyn (powiat Olsztyn) - Ermland-Mazurië